Een Product-Diensten catalogus (PDC) is een applicatie voor het beschrijven en via een website ontsluiten van (groepen van) goederen of diensten. Een PDC bevat een overzicht van alle producten, de productbeschrijvingen, de van toepassing zijnde wetgeving, voorwaarden, procedures, doorlooptijden en kosten. Een product-diensten catalogus is een belangrijke bouwsteen voor de elektronische dienstverlening van de Nederlandse overheid, die van het elektronische loket het primaire loket wil maken.

Bekende PDC's zijn:
 VIND van SDU Uitgevers
 OPUS van Segment
 PIGA van InfoProjects

De PDC kan doorleiden naar een webformulier (van het webcontent management systeem) waarmee de aanvraag van een product kan worden gedaan of waarmee informatie kan worden opgevraagd.

De PDC bevat geen functionaliteit voor opstarten, uitvoeren en verwerken van transacties, anders gezegd: biedt geen mogelijkheid om meteen zaken te regelen. Aangesloten systemen op de achtergrond kunnen een aanvraag ontvangen en in behandeling nemen.

Referentie
W.J. Keller e.a., Marktverkenning Midoffice Systemen. Rotterdam: M&I/Argitek, 2004

Technische informatica